Dwanaście kanistrów – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Jerzy Wróblewski. Kolejne części przygód, przedstawionych w tym zeszycie, zawierają następne komiksy z tej serii zatytułowane: Zakręt śmierci i W pułapce.

Fabuła komiksu 

Kazimierz Bujakowski zawodnik motorowodnego klubu "Korona" wygrywa zawody o puchar międzynarodowej federacji i dzięki temu jedzie na mistrzostwa. Podczas podróży na międzynarodowe zawody, Kazik odkrywa, iż w kanistrach zamiast paliwa do ślizgaczy jest przemycany alkohol. Prezes klubu domyśla się o podejrzeniach zawodnika i postanawia się go pozbyć. Zleca tę sprawę swojemu kierowcy, który do zbiornika z paliwem ślizgacza Kazika dosypuje biały proszek.

Dodatki 
Poniższy spis dotyczy pierwszego wydania.
 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, który w związku z trzydziestoleciem powstania MO apeluje o poznawanie historii tej formacji.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Jerzego Obrębalskiego i Janusza Sawickiego - milicjantów - którzy uratowali dwóch tonących ludzi.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł z serii Kronika MO o organizowaniu pracy milicji w Koszalinie w roku 1944.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1973 - „Sport i Turystyka”, nakład: 100 000 egzemplarzy
 wydanie  II 2018 - „Ongrys”

Bibliografia 

 W. Krupka, J. Wróblewski: Dwanaście kanistrów: Ongrys, 2018.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego